Маринование, в отличие от квашения, является более быстрым способом приготовления капусты.

 Квашеная капуста — продукт питания, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении.
 Коул Слоу — название салата, от голландского koolsla «капустный салат». В Америке этот салат обычно делают из маринованной уксусом капусты и моркови.
 Кимчи — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь — пекинскую капусту.
 сычуаньская капуста (四川泡菜), маринованная в перце.
 Хакусай-дзуке (китайская капуста) — Японская кухня

См. также 
 Маринованная морская капуста